Faza (starogrčki phasis - „manifestacija“) može značiti:

 faza (fizika)
 faza (termodinamika)
 faza (val)
 faza (astronomija)
 faza (projekt)
 vidi Trofazna struja